Amerikai Egyesült Államok
Forrest City (Arkansas)
Forrest City (Mississippi)